Æ (udtales [ɛ]) betyder jeg (pronomen for 1. person ental) i sønderjysk og thybomål. Formen er udviklet af det urnordiske ek via olddansk æk.

På de andre jyske dialekter hedder det a (via olddansk ak), på ømål je(g) og på skånsk ja(g), udviklet via formerne iæk og iak.

Se også
Æ (artikel)
Danske dialekter

Jysk (folkemål)